Jane Ross (1932-1985) – al secolo Jane Breslaw, attrice statunitense
 Jane Ross (1989) – calciatrice scozzese
 Jane Ross (1920-1999) – imprenditrice e filantropa statunitense